

Geografia

Austria 
 Aug-Radisch – ex comune ora frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Radisch – frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Groß Radisch – ex comune ora frazione di Hohendubrau, comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Klein-Radisch – ex comune ora frazione di Boxberg/Oberlausitz, comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)

Repubblica Ceca 
 Radisch – antico nome tedesco di Hradiště, comune nel distretto di Domažlice (Plzeň)